ASCC ist Abkürzung für:
 Air Standardization Coordinating Committee, eine Organisation die u. a. die NATO-Codenamen verwaltete
 Automatic Sequence Controlled Calculator, bekannt als  Mark I (Computer)

ASCC